Viktor Nyikolajevics Ivanov (1930) olimpiai ezüstérmes szovjet evezős
 Viktor Petrovics Ivanov (1950) szovjet-orosz politikus, KGB-ügynök
 Viktor Volodimirovics Ivanov (1956) szovjet színekben versenyző ukrán ökölvívó, olimpikon